Мост:
 Мост (фильм, 1942) — фильм Шоты Манагадзе.
 Мост (фильм, 1956) — фильм производства Литовской киностудии, режиссёр Борис Шрейбер.
 Мост (фильм, 1959) — военная драма Бернхарда Викки (ФРГ).
 Мост (фильм, 1962) — фильм производства «Беларусьфильм», режиссёр Игорь Добролюбов (СССР).
 Мост, или По следу Тигра — военная драма Хайрудин Крваваца (Югославия, 1969).
  — документальный фильм.
 Мост (фильм, 2003) — короткометражная драма Бобби Гарабедиана (Чехия).
  — документальный фильм 2006 года.
  — художественный фильм 2006 года.
 Мост (фильм, 2008) — фильм Вольфганга Панцера (Германия).
 Мост (телесериал, Швеция — Дания) — шведско-датский детективный телесериал 2011 года.
 Мост (телесериал, США) — американский телесериал 2013 года, адаптация шведско-датского.
 Мост (телесериал, Россия) — российский телесериал 2018 года, адаптация шведско-датского.Другие фильмы
 Девушка на мосту — фильм 1999 года (Франция, режиссёр Патрис Леконт)
 Люди на мосту — фильм 1959 года (СССР, режиссёр Александр Зархи)
 Мосты (фильм) — фильм 1973 года (СССР, режиссёр Василий Паскару)
 Мост через реку Квай
 Мост Ватерлоо (фильм)
 Мост в Терабитию — фильм 2007 года (США, режиссёр Габор Чупо)
 Мост между двумя реками (фильм)
 Мост перейти нельзя (фильм)
 На мосту (фильм) — фильм 2007 года (Россия, режиссёр Иван Сауткин)
 Мост слишком далеко — фильм 1977 года.
 Последний мост — фильм 1954 (Австрия / Югославия, режиссёр Хельмут Койтнер)